Bennet Hundt – cestista tedesco
 Eduard Hundt – calciatore tedesco
 Georg Hundt von Weckheim – cavaliere teutonico
 Jannes Hundt – cestista tedesco